L'Aubagne FC est un club français de football basé à Aubagne. L'équipe première évolue en National 2. Le directeur sportif est l'ancien olympien Marcel Dib et l'entraîneur de l'équipe première est Eric Rech, ex-éducateur des équipes de jeunes de l'Olympique de Marseille.

Histoire

Genèse du club 

L'Aubagne Football Club voit le jour en 1989. Il est issu de la fusion en 1989 de l'Entente aubagnaise (fondée en 1941), de la Jeunesse sportive aubagnaise (fondée elle en 1959) et du SO Charrel Aubagne .

Le club évolue en Division d'Honneur Régionale Méditerranée jusqu'en 2008 avant de monter en Division d'Honneur Méditerranée. Après deux saisons à ce niveau, le club franchit un nouveau cap en terminant vice-champion de son groupe de DH et accède au championnat de CFA 2 lors de la saison 2011-2012.

Signe d'une stabilité et d'une progression régulière, le club termine deuxième de National 3 lors de la saison 2019-2020 et accède pour la première fois de son histoire en National 2 pour la saison 2020-2021.

Lors de cette saison 2020-2021, le club accède pour la seconde fois de son histoire aux 1/32e de finale de la Coupe de France (éliminé par Dijon en 2013-2014), et à la suite d'une victoire face à l'Union sportive de Lège-Cap-Ferret se qualifie pour la première fois de son histoire en 1/16e de finale de Coupe de France de football. Finalement, le club s'incline à ce stade face au Toulouse FC.

Palmarès 
 Coupe de France de football
Meilleure performance : 1/16e de finale 2021 

 Coupe de Provence  
Vainqueur : 1999 et 2018

Joueurs et personnalités du club

Historique des entraîneurs 

 1978-1983 :  Joseph Bonnel
 1984-1989 :  Félix Burdino
 1998-1999 :  Bernard Rodriguez
 2003-2005 :  Christophe Pignol
 2008-2016 :  Frédéric Cravero
 2016-2018 :  Léon Galli
 2018-2022 :  Éric Rech
 depuis 2022 :  Mohamaed Sadani

‌

Anciens joueurs 
  René Gallian
  Lamine Gassama
  Samir Belamri
  Lionel Falzon
  Franck Deniau
  Grégory Iborra
  Benjamin De Santi
  Matthieu Blein
  Mohamed M'Changama
  Nuno Da Costa
  Valentin Eysseric
  Yohan Mollo
  Achille Anani

Notes et références 

Aubagne
Aubagne